Sivry (Luxemburg), een plaats in de Belgische gemeente Étalle.
Sivry (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Sivry-Rance.

Sivry (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Sivry-Ante, een gemeente in het Franse departement Marne
Sivry-sur-Meuse, een gemeente in het Franse departement Meuse